"Serranópolis" pode ser:
 Serranópolis, município de Goiás
 Serranópolis do Iguaçu, município do Paraná
 Serranópolis de Minas, município de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos